Ruta 6 o Carretera 6 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional A006, en la Provincia de Mendoza, antiguo cruce por el Cristo Redentor antes de la inauguración del túnel homónimo.
 Ruta Provincial 6, en la Provincia de Buenos Aires.
 Ruta Provincial 6, en la Provincia de Río Negro, sobre la antigua traza de la Ruta Nacional 243.
 Ruta Provincial 6, en la Provincia de Santiago del Estero.
 Ruta Provincial 6, en la Provincia de La Pampa.
 Ruta Provincial 6, en la Provincia de Córdoba.

Bolivia 
 Ruta 6 de la Red Vial Fundamental.

Estados Unidos 
 Ruta de Alaska 6.
 Ruta Estatal de California 6.
 Carretera Estatal de Idaho 6.
 Ruta de Illinois 6.

Paraguay 
 Ruta 6.

Uruguay 
 Ruta 6.

Ruta 006